

Localidades

Canadá 
 Saint-Honoré, municipalidade canadense localizada na província de Quebec.
 Saint-Honoré-de-Shenley, município  canadense localizada na província de Quebec.

França 
 Saint-Honoré, comuna francesa localizada no departamento de Isère;
 Saint-Honoré, comuna francesa localizada na região administrativa de Sena Marítimo;
 Saint-Honoré-les-Bains, comuna francesa localizada na região administrativa de Nièvre;